Jan Konieczny (ur. 1932) – polski polityk i poseł
 Jan Konieczny (ur. 1950) – polski polityk i poseł 
 Jan Konieczny (ur. 1956) – polski aktor
 Jan Konieczny – polski hokeista

Zobacz też